Набэсима Наотомо:

 Набэсима Наотомо (1622—1709) — 3-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наотомо (1784—1804) — 8-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Наотомо (1798—1864) — 8-й даймё княжества Хасуноикэ.